Panna Scarlet i komisarz (ang. Miss Scarlet and The Duke) – brytyjski serial kryminalny, którego akcja toczy się w XIX wieku w Londynie. Premiera serialu miała miejsce 31 marca 2020 roku w telewizji brytyjskiej.

Opis fabuły 
Akcja filmu toczy się w XIX wieku w Londynie. Główna bohaterka panna Eliza Scarlet (Kate Phillips) prowadzi agencję detektywistyczną po swoim zmarłym ojcu. W rozwiązywaniu zagadek kryminalnych pomaga jej komisarz William Wellington (Martin Stuart) pracujący w Scotland Yardzie.

Obsada 
 Kate Phillips jako detektyw Eliza Scarlet
 Stuart Martin jako komisarz William Wellington
 Cathy Belton jako gospodyni Ivy
 Ansu Kabia jako Mojżesz
 Danny Midwinter - jako detektyw Frank Jenkins (sezon 1)
 Andrew Gover jako Rupert Parker (sezon 1)
 Kevin Doyle jako detektyw Henry Scarlet (sezon 1)
 Evan McCabe - jako detektyw Oliver Fitzroy (sezon 2)
 Jesse Cave jako Hattie Parker (sezon 2)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2020